Patronymum nebo z něj vzešlé příjmení Johanson, Johansson nebo Jóhannsson nosí více osobností:

 Åke Johansson (1928–2014) – švédský fotbalista
 Aron Jóhannsson (* 1990) – americko-islandský fotbalista
 Aron Johansson (1860–1936) – švédský architekt
 Calle Johansson (* 1967) – švédský sportovec, hokejista
 Eric Johansson (1896–1979) – německý malíř a grafik
 Erica Johanssonová (* 1974) – švédská atletka
 Georg Johansson-Brandius (1898–1964) – švédský sportovec, hokejista
 Greta Johanssonová (1895–1978) – švédská skokanka do vody
 Gustaf Johansson (1900–1971) – švédský sportovec, hokejista
 Helge Johansson (1904–1987) – švédský sportovec, hokejista
 Ivar Johansson (1903–1979) – švédský zápasník
 Jai Johanny Johanson (* 1944) – americký bubeník
 Jóhann Jóhannsson (1969–2018) – islandský hudební skladatel filmové hudby
 Jonas Johansson (* 1984) – švédský sportovec, hokejista
 Kent-Olle Johansson (* 1960) – švédský sportovec, zápasník
 Lars-Olof Johansson – švédský hudebník, klávesista a kytarista
 Lennart Johansson (1929–2019) – švédský fotbalový funkcionář
 Marcus Johansson (* 1990) – švédský sportovec, hokejista
 Martin Johansson (* 1984) – švédský sportovec, orientační běžec
 Mathilde Johanssonová (* 1985) – francouzská sportovkyně – tenistka
 Robert Johansson (* 1990) – norský skokan na lyžích
 Roger Johansson (* 1967) – švédský hokejový obránce a trenér
 Scarlett Johanssonová (* 1984) – americká herečka
 Sigurður Ingi Jóhannsson (* 1962) – islandský politik a premiér
 Sofie Johanssonová (* 1985) – švédská sportovkyně, orientační běžkyně
 Stefan Johansson (* 1956) – švédský automobilový závodník
 Sven Tumba Johansson (1931–2011) – švédský sportovec, hokejista
 Thomas Johansson (* 1975) – švédský sportovec, tenista
 Tomas Johansson (zápasník) (* 1962) – švédský sportovec, zápasník

Externí odkazy